Kevin Foster peut faire référence à :

 Kevin Foster (1969-2008), lanceur de baseball de la Ligue majeure ;
 , joueur de basket américain ;
 , fraudeur britannique en investissement ;
  (1977-), meurtrier américain ;
  (1960-), acteur et aventurier américain ;
 Kevin Foster (1978-), député conservateur pour Torbay depuis 2015.
murderer